Ел Накапул има више значења:

 Ел Накапул (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Накапул (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Накапул (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику